«Эволюция Черепашек-Ниндзя» () — американский рисованный телесериал, основанный на вымышленной команде ниндзюцу, Черепашках-ниндзя. Премьера сериала состоялась 20 июля 2018 года на Nickelodeon в виде краткого обзора. Сериал, разработанный и исполнительный продюсер Энди Суриано и Анта Уорда, транслировался на Nickelodeon в США с 20 июля 2018 года по 7 августа 2020 года.

Сериал был анонсирован Nickelodeon 2 марта 2017 года, и изначально планировалось, что он будет состоять не менее чем из 26 серий. В этом переосмысленном сериале Черепахи отправляются в новые приключения, стремясь раскрыть мистические секреты Нью-Йорка и свои собственные силы, чтобы спасти мир от зла.

27 июля 2018 года Nickelodeon продлил сериал на второй сезон, состоящий из 26 серий, до официального дебюта первого сезона. Однако на полпути к производству этого сезона его длина была сокращена до 13 серий.

О сериале 
Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело являются четырьмя черепахами-мутантами, которые являются родными братьями, хотя у всех разный вид. Они отправляются в приключения, где начинают «использование мистических сил ниндзя, которых они никогда не знали», а также «учатся» работать вместе и ориентироваться в опасности современной эпохи, чтобы стать командой героев.

Персонажи

Черепашки-ниндзя 
 Леонардо (озвучивает Бен Шварц, в русском дубляже Евгений Чебатков) — красноухая пресноводная черепаха. Третий по старшинству из братьев. Носит синюю повязку. В бою пользуется двумя катанами, а позднее мечом одати. В 27 серии был у мамочки в отеле, где получил оружие которое уничтожит Шреддера и уничтожил его. В 35 серии был посажен в тюрьму скрытого города. Но выбрался. В финале вернулся к старому оружию и по неизвестным причинам стал новым лидером группы. Он любит кататься на скейтборде и держит растения в своей комнате. Эпизод «Лабиринт Минотавра» показывает, что у Лео небезопасная сторона. В «Гумбусе» показано, что он чувствует потребность быть правым.
 Рафаэль (озвучивает Омар Миллер, в русском дубляже ST) — грифовая черепаха. Самый старший из братьев. В этом мультсериале, он — лидер группы. Носит красную повязку. В бою пользуется двумя саями, а позднее двумя тонфами. В «Batte Nexus : New York» Был сброшен с моста вместе с медведем призраком, но выжил. В финале вернулся к старому оружию и был скинут с поста лидера. В одной из серии выясняется, что у Рафа аллергия на арахис и слабость к плюшевым мишкам. У него есть привычка говорить в бою от третьего лица. У Рафа есть множество крылатых фраз который пользуется лишь несколько раз.
 Донателло (озвучивает Джош Бренер, в русском дубляже Антон Комолов) — мягкотелая черепаха. Второй по старшинству из братьев. Носит фиолетовую повязку. В бою пользуется высокотехнологичным посохом бо. В финале начал пользоваться обычным посохом бо. В одной из серии выяснилось, что Донни влюблен в героиню комиксов по имени Атомная девушка. А в другой серии, Донни раскрывает пароль своего компьютера который известно что он любит танцы.
 Микеланджело (озвучивает , в русском дубляже Gary) — коробчатая черепаха. Самый младший из черепах. Носит оранжевую повязку. В бою пользуется парными нунчаками, а позднее . Чаще всех прячется в панцирь. В финале вернулся к старому оружию. В некоторых сериях раскрывается, что Майки также страстно любит готовить, особенно пиццу. Этот прием легко помогал в серии «Ядро битв: Нью-Йорк» когда его помощником стал Жирный Кус, а противником был двухголовый драконовидный противник. Предполагается, что у него быстрый метаболизм, и он страдает от голода.

Союзники и друзья 
 Хамато Йоши/Лу Джитсу/Сплинтер (озвучивает , в русском дубляже Максим Прохоров) — мутировавшая крыса, сэнсэй черепах. В начале не занимается черепахами в серьез, но начал тренировать их, когда в городе появились мутанты. В серии «Тень Зла» оказалось, что Сплинтер всё время был Лу Джицу, который по неизвестным причинам мутировал, а также передал черепахам своё ДНК. В серии «Безумный поезд мамочки» выяснилось что его настоящее имя Хамато Йоши, а Лу Джицу его Голливудское прикрытие чтобы помешать второму возвращению Шреддера, но привлек некоторых фанатов включая Драксума и Мамочки. В 4 серийном сюжете «Финал» было показано что он в детстве хотел стать популярным, и после потери своей мамы он «вставал» на пути между предазначением и мечтой. В подростковом возрасте перестал слушать своего дедушку (он просто не хотел стать скучным как и его предки по его словам), а после когда он стал Лу Джицу и готовился к съемке фильма он отверг совет своего дедушки и тот ушел навсегда «похоронив» отношения с дедушкой Хамато Шо. В финале сделал Леонардо лидером черепах.
 Эйприл О’Нил (озвучивает Катерина Грэм, в русском дубляже Мари Сенн) — человеческий друг черепах. В этом мультсериале она — афро-американская девушка. В бою она пользуется зелёной магической бейсбольной битой.
 Разгром/Агент 64 — домашнее животное Эйприл.
 Сунита (озвучивает Коди Кавита, в 2 сезоне озвучивает Эвани Розен) — дочь взрывного Фрэнки и подруга Эйприл. Появляется в двух сериях: «Рыцари плаща и шампура» и «Операция: Нормальность».
 Хамато Карай (озвучивает Гвендолин Йо) — Дочь Ороку Саки, прабабушка Сплинтера и черепах.
 Хамато Кацуо — Мать Сплинтера.
 Пеструшка — золотая рыбка Сплинтера. Черепахи случайно разбили аквариум. И поселили её в туалете. Но случайно смыли. В канализации она стала мутантом через год вернулась домой где она со Сплинером придумали план. Она хотела смыть всех как придёт Лео и она их смыла но потом это оказалось шуткой.
 Шеллдон (Озвучивает Грег Сайпс, в русском дубляже Антон Комолов) — робот черепаха которую создал Донни. Появился в сериях «Умное логово», «Пурпурная игра», «Пурпурный побег». В серии «Готовы или нет» был уничтожен.
 Тодд (озвучивает Туроп ван Орман, в русском дубляже Александр Матвеев) — мутант копибара. Союзник черепах. Появляется в «Богомол», «Лига злобных мутантов», «Все ради трюфеля», «Конец игры», «Скауты Тодда» «Ядро битв: Нью-Йорк», «Готовы или нет», «Ты не будешь одинок».
 Портьяк — мутант як. Раньше был человеком но мутировал по вине черепашек. Появился в «Жуколовы», «Портьяк», «Конец игры»
 Франкенфут (озвучивает Роб Полсен) — Оригами Ниндзя из лоскутного одеяла, созданный Рафом в качестве спарринг-партнера. Он становится постоянным членом команды, даже зарабатывая знак отличия черепахи от Майки.

Антагонисты и злодеи 
 Барон Драксум (озвучивает Джон Сина и Роджер Крейг Смит, в русском дубляже Пётр Иващенко) — Главный антагонист 1 сезона и второстепенный персонаж 2 сезона. Воин-мутант и алхимик, который пытается мутировать людей(это не понравилось Старейшинам Скрытого Города), создатель черепах, позже объединился с кланом Фут и начал добывать части проклятого доспеха, потом стал лидером клана. В финале 1 сезона надел темные доспехи, но был побеждён и броня слетела с него, высосав его жизненную силу, чтобы Шреддер обрёл жизнь. Он вернулся в эпизоде «Возрождение Драксума», где позже стал шефом в школьном кафетерии и стал союзником черепах. В финале 2 сезона он понял что он напутал пророчество. Ведь в финале 1 сезона показывается что от угрозы людей раса Йокаев исчезнет и решил самостоятельно прервать пророчество, и в финале 2 сезона он все понял и узнал, что не от угрозы людей, а от угрозы Шреддера погибнет раса Йокаев.
 Жирный Кус — свиноподобный мутант с молотком для мяса, с помощью которого хочет сделать черепаховый суп. Его способности поглощать чужие способности на время для увеличения его аромата используя свиной пот и усики на руках. Появляется в «Дары Донни», «Крысаж», «Лига злобных мутантов», «Всё ради трюфеля», «Ночные покатушки баллада о чистолюбивой крысе», «Рыцари плаща и шампура», «Горгульи, горгульи», «Пиццебулочки», «Ядро битв: Нью-Йорк»
 Оригами Ниндзя — новые виды ниндзя в мультсериале, которые сделаны из бумаги.
 Хугинн — Левая Гаргулья Драксума.
 Мунинн — Правая Гаргулья Драксума.
 Ороку Саки/Шреддер/Проклятый доспех/Чёрный демон. (Озвучивает Хун Ли) — Демон, существовавший 500 лет назад, был побеждён предками Сплинтера. Драксум и Клан Фут собирали части его доспеха, чтобы возродить его. Был возрождён в финале 1 сезона. Во 2 сезоне он чуть не разрушил Нью Йорк из за того что пришел в мир без разума(так как его воскрешение было не таким как ожидалось) и был как дикий зверь. Был побежден Черепахами и отдан большой Мамочке в качестве зверюшки. В «Ядро битв: Нью-Йорк» он возвращается с помощью кольца Большой Мамочки, но позже кольцо захватывает Фут Рекрут и она со Шреддером уничтожают Отель мамочки. В эпизоде «Черепашье сияние чистого разума» Сломал свой ошейник который на него надел Лео. И его сила вернулась к нему. В эпизоде «Готовы или нет» ворвался в логово черепах в поисках Карай. Сломал черепахам оружие и разрушил их логово. Почти уничтожил Карай. И забрал Сплинтера и Драксума в скрытый город. В финале был уничтожен черепахами. И дух Ороку Саки освободился от доспеха.
 Фут Лейтенант — один из двух главных членов клана Фут и его сэнсэй.
 Фут Зверь — один из двух главных членов клана Фут. Также как и Фут Лейтенант он является огнеголовым.
 Кассандра (Кейси) Джонс/Фут Рекрут — Член Клана фут, впервые появилась в эпизоде «Острый суп: игра». В финале выяснилось что настоящее её имя Кейси, и перешла на сторону черепах.
 Альберто — Робот Аниматроник.
 Богомол — Мутант (ранее человек), владеет своей свалкой. Появлялся в сериях: «Богомол», «Злобная Лига Мутантов», «Свалка для одинокого богомола», «Пурпурный побег».
 Гипнопотам — Мутант-бегемот, является магом. Иногда дружит с Уоренном Стоуном. Первое появление «Ньюсмейкер».
 Большая Мамочка — Паук-Ёкай. Появляется в «Жуколовы» «Портьяк», владеет своим отелем и «Битвой Нексус». Имеет свою собаку по кличке Гас. В «Ядро битв: Нью-Йорк» она превращает Нью Йорк в Битву Нексус, но черепахи смогли помешать ей. Также она владела кольцом, которое может контролировать Шреддера, но она потеряла его, и затем Шреддер и Фут Рекрут уничтожают её отель. Дальнейшая судьба неизвестна, вероятно она сильно пострадала.
 Медведь-Призрак — Медведь мутант. Появляется в «Панцирь в клетке» «Штраф за просрочку». В эпизоде «Снежный день». Ещё раз мутировал и стал похожим на северного медведя мутанта. И стал на половину призраком и на половину-медведем. В «Ядро битв: Нью-Йорк» Вместе с Рафом был привязан и вместе с ним был сброшен с моста. Дальнейшая судьба неизвестна, вероятно по словам Рафа он выбрался и скрылся в неизвестном направлении.
 Карл — мутант краб. Появился в «Лига злобных мутантов» «Один против тьмы» «Ядро битв: Нью-Йорк».
 Бен — мутант краб. Появился в"Лига злобных мутантов" «Один против тьмы» Брат Карла.
 Кортекс — самый умный мутант из скрытого города. Появился в «Ядро битв: Нью-Йорк».
 Кракен Том — Бывший чемпион в битве нексус до Шредера. Его не кто не побеждал кроме Лео и Сплинтера. В 27 серии. И он упал в нокаут.
 Уоренн Стоун — Мутант червяк. Раньше был ведущий на 6 канале но мутировал. Иногда дружит с Гипнопотамом.
 Гас — Мутант собака. (Йокай) Собака мамочки. В 7 серии его послали найти и уничтожить Лео. В 22 серии черепахи хотели забрать у него ощейник. И победили его.
 Создатели жестокости — банда огров.
 Босс Беверли (озвучивает Джиллиан Вигман) — одноглазый людоед, который является лидером Создателей Жестокости.
 Огрские приспешники (озвучивает Джиллиан Вигман) — неназванные приспешники босса Беверли.
 Мастера варварства — банда рептильных существ.
 Босс Брюс (озвучивает Вик Чао) — гуманоидный японский дракон с повязкой на левом глазу, лидер Мастеров варварства.
 Змеиные приспешники (озвучены Эриком Бауза и Вик Чао) — неназванные гуманоидные змеиные приспешники босса Брюса, которые могут атаковать, как змеи.

Другие персонажи

Производство 
2 марта 2017 года Эволюция Черепашек-ниндзя была объявлена новым переосмыслением франшизы Teenage Mutant Ninja Turtles. Изначально планировалось, что в сериале будет 26 серий, и он выйдет осенью 2018 года. Сима Заргами, президент Nickelodeon Group, заявила в пресс-релизе:
«Черепашки» — это собственность, в ДНК которой заложено новое изобретение, что сохраняет её актуальность и актуальность для каждого нового поколения, одновременно удовлетворяя спрос со стороны её взрослых поклонников. «Черепашки» стали для нас невероятно важной франшизой с тех пор, как мы возродили её пять лет назад. , и мы рады, что в новом сериале персонажи будут двигаться в другом направлении, с большим количеством юмора, ощущением молодости и легкости, а также с совершенно новыми измерениями для исследования".

Логотип сериала был представлен публике в середине октября 2017 года. В ноябре того же года Nickelodeon объявил об официальном актёре озвучивания главных героев на стороне черепах. В дополнение к этой новости, актёр озвучивания Роб Полсен, который ранее озвучивал Рафаэля в сериале 1987—1996 годов и Донателло в сериале 2012—2017 годов, был режиссёром озвучивания этого сериала. Позже Джон Сина был выбран на роль злодея Барона Драксума. Помимо озвучивания, Роб Полсен озвучивал вместе с другим актёром озвучивания Морисом Ламаршем. Анимационные услуги для Эволюции Черепашек-ниндзя предоставляются австралийской анимационной студией Flying Bark Productions.

В феврале 2018 года Nickelodeon анонсировал и представил основные художественные проекты главных героев. Это произошло во время мероприятия в Facebook, которое в тот день транслировалось в прямом эфире. 23 марта 2018 года Nickelodeon выпустила первый трейлер сериала. Каждый эпизод состоит из двух 11-минутных сегментов, каждая из которых рассказывает самостоятельные, отдельные истории с намеками на более крупный сюжет. Шоу транслировалось как краткий обзор после Kids 'Choice Sports 2018 в июле, а затем его премьера состоялась на Nickelodeon 17 сентября 2018 года.

27 июля 2018 года Nickelodeon продлил сериал на второй сезон из 26 серий. Позже количество планируемых серий в сезоне было сокращено до 13 серий.

Эпизоды

Обзор сезонов

Первый сезон (2018—2019)

Второй сезон (2019—2020)

Короткометражки

Трансляция 
Премьера сериала состоялась 17 сентября 2018 года на канале Nickelodeon в США. К тому времени премьера сериала уже состоялась в качестве предварительного просмотра на канале YTV в Канаде 27 июля того же года, а официальная премьера состоялась 21 сентября того же года. В Великобритании шоу транслируется на Nicktoons и Channel 5. Эпизоды также иногда транслируются на обоих каналах одновременно для наземных прав.

DVD 
Nickelodeon и Paramount Home Entertainment в настоящее время выпускают однотомные DVD с сериалом, каждый из которых содержит 6-7 непоследовательных эпизодов.

Награды и номинации 
Сценарист мультсериала победил в номинации на премию «Энни», а сама работа была номинирована на «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший мультсериал».

Мультфильм 

5 февраля 2019 года было объявлено, что для Netflix выйдет мультфильм по одноимённому мультсериалу. Мультфильм расскажет о Черепахах, спасающих мир от Крэнга. Выход мультфильма на экраны был запланирован на 2021 год, однако позднее был перенесён на год вперёд, поскольку производство на тот момент не было завершено.

Товары и медиа

Комиксы 
IDW опубликовал комикс по мотивам сериала, начиная с июля 2018 года. Комиксы завершились вводным выпуском (№ 0), основным сюжетом из пяти выпусков и специальным выпуском комиксов на Хэллоуин. После периода бездействия, с июля по сентябрь 2019 года он был продолжен сюжетной аркой из трех выпусков под названием «Отключи звук!».

Игрушки 
16 февраля 2018 года первые игрушки по мотивам сериала были представлены во время ярмарки игрушек в Нью-Йорке. Первые игрушки «Восстание черепашек-ниндзя» должны быть выпущены 1 октября 2018 года, но начинают просачиваться. на полках магазинов 20 сентября 2018 года.

В августе 2018 года американская сеть ресторанов быстрого питания Sonic Drive-In выпустила набор детских игрушек по мотивам сериала, которые были доступны в их блюдах Wacky Pack.

Видеоигры 
В течение нескольких месяцев, предшествовавших запуску серии, Viacom и Nintendo совместно работали над продвижением «Черепашек-ниндзя» на рынок с ограниченным сроком действия. многопользовательское событие для видеоигры 2017 года «Splatoon 2», в котором Инклинги могут участвовать в турнире Splatfest, сражаясь за то, кто из четырёх братьев лучший. Донни выиграл в целом, победив Майки в первом раунде и Рафа (который, в свою очередь, победил Лео) в финале.

Примечания

Ссылки 
 Обзор мультсериала  в Paste
 

Мультсериалы о Черепашках-ниндзя
Мультсериалы на английском языке
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Нью-Йорке
Мультсериалы США, запущенные в 2018 году
Программы телеканала Nickelodeon
Телесериалы-ремейки
Мультсериалы США, завершённые в 2020 году